

Persone
 Bob Karp – fumettista statunitense
 David Karp – imprenditore statunitense
 Eliane Karp – antropologa francese
 Richard Karp – informatico statunitense

Altro
 Classe Karp – gruppo di sommergibili della Marina Imperiale Russa

Altri progetti